La Temporada 2018 de la Tercera División de Venezuela comenzó el 15 de abril de 2018 y finalizó el 2 diciembre de ese mismo año.

Sistema de competición 

Participan 48 conjuntos (cifra récord para la categoría), distribuidos de la siguiente manera: 6 Grupos de 6 equipos (Oriental A, Oriental B, Central B, Centro - Occidental A, Occidental A Y Occidental B), 1 Grupo de 7 equipos (Central A), y 1 Grupo de 5 Equipos (Centro - Occidental B); se disputarán 10 jornadas (14 en el caso del Grupo Central A) tanto en el Torneo Apertura como en el Torneo Clausura.

Al término del Torneo Clausura, basado en la suma de puntos entre ambos torneos (Tabla Acumulada por Grupo), cada equipo que finalice como líder de su grupo (8 grupos) avanzará a la disputa de los Cuadrangulares de Ascenso A y B, organizados estos por localización geográfica, a saber:

Cuadrangular A: Grupo Oriental A, Grupo Oriental B, Grupo Central A y Grupo Central B.

Cuadrangular B: Grupo Centro - Occidental A, Grupo Centro - Occidental B, Grupo Occidental A y Grupo Occidental B.

Cada Cuadrangular de Ascenso disputará 6 jornadas, siendo los primeros de cada cuadrangular quienes ascenderán a la Segunda División para 2.019 y además disputarán la final absoluta para definir al campeón de la temporada.

Ascensos y Descensos

Intercambios entre la Segunda División y la Tercera División

Intercambios entre el Tercera División y los Torneos Estadales

Equipos participantes

Clasificación

Grupo Oriental A

Grupo Oriental B

Grupo Central A 

{| align=center width=50% border=0 cellpadding="2" cellspacing="0" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 89%; text-align: center;"
|- align=center bgcolor=#006699 style="color:white;"
!width=4%|
!width=4%|
!width=42%|Equipo
!width=7%|JJ
!width=6%|JG
!width=6%|JE
!width=6%|JP
!width=7%|GF
!width=7%|GC
!width=7%|PTS
!width=7%|DG
|- 
|
|1. ||style="text-align:left;"| Catia FC ||00||00||00||00||00||00|| 00 ||00
|- 
|
|2. ||style="text-align:left;"| Metropolitanos FC B ||00||00||00||00||00||00|| 00 ||00
|- 
|
|3. ||style="text-align:left;"| UD Lara ||00||00||00||00||00||00|| 00 ||00
|- 
|
|4. ||style="text-align:left;"| Pellicano FC ||00||00||00||00||00||00|| 00 ||00
|-
| 
|5. ||style="text-align:left;"| Caracas FC B ||00||00||00||00||00||00|| 00 ||00
|-
| 
|6. ||style="text-align:left;"| Casa Portuguesa FC ||00||00||00||00||00||00|| 00 ||00
|-
| 
|7. ||style="text-align:left;"| Acd. Nuevo Horizonte ||00||00||00||00||00||00|| 00 ||00
|-
|}

 Grupo Central B 

 Grupo Centro-Occidental A 

 Grupo Centro-Occidental B 

 Segunda Vuelta

 Segunda Vuelta

 Segunda Vuelta

 Segunda Vuelta

 Grupo Centro - Occidental A 

 Los horarios corresponden a la hora local de Venezuela (UTC−04:00)
Calendario sujeto a cambios

Datos actualizados al: 18 de mayo (Jornada 7)Pts = Puntos; PJ = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles anotados; GC = Goles recibidos; Dif' = Diferencia de goles

 Torneo Clausura 

Comienzo del torneo 5 de agosto de 2018. Guanare SC Cambia de nombre a Club Atlético Portuguesa y se muda de Guanare a Acarigua. Los equipos Cafetaleros de Biscucuy, Independiente La Fría y Atlético Rey se retiran de la temporada por tener problemas económicos.

 Grupo Oriental A 

{| width="100%"
| valign=top width=60% align=left |

 Los horarios corresponden a la hora local de Venezuela (UTC−04:00)
Calendario sujeto a cambios

 Segunda Vuelta

 Grupo Oriental B 

{| width="100%"
| valign=top width=60% align=left |

 Los horarios corresponden a la hora local de Venezuela (UTC−04:00)
Calendario sujeto a cambios

 Segunda Vuelta

 Grupo Central A 

{| width="100%"
| valign=top width=60% align=left |
{| align=center width=50% border=0 cellpadding="2" cellspacing="0" style="background: #FFFFFF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 89%; text-align: center;"
|- align=center bgcolor=#006699 style="color:white;"
!width=4%|
!width=56%|Equipo
!width=7%|JJ
!width=6%|JG
!width=6%|JE
!width=6%|JP
!width=7%|GF
!width=7%|GC
!width=7%|PTS
!width=7%|DG
|- bgcolor="#DDA0DD"
|1||style="text-align:left;"| UD Lara || 00 || 0||0||0 || 00||00 ||00 || 0
|- 
|2||style="text-align:left;"| Caracas FC B  || 00 || 0||0||0 || 00||00 ||00 || 0
|- 
|3||style="text-align:left;"| Metropolitanos B || 00 || 0||0||0 || 00||00 ||00 || 0
|-
|4||style="text-align:left;"| Casa Portuguesa FC || 00 || 0||0||0 || 00||00 ||00 || 0
|- 
|5||style="text-align:left;"| Academia Nuevo Horizonte || 00 || 0||0||0 || 00||00 ||00 || 0
|- 
|6||style="text-align:left;"| Catia FC || 00 || 0||0||0 || 00||00 ||00 || 0
|- 
|7||style="text-align:left;"| Pellicano FC || 00 || 0||0||0 || 00||00 ||'''00 || 0
|}

 Los horarios corresponden a la hora local de Venezuela (UTC−04:00)
Calendario sujeto a cambios

 Segunda Vuelta

 Grupo Central B 

{| width="100%"
| valign=top width=60% align=left |

 Los horarios corresponden a la hora local de Venezuela (UTC−04:00)
Calendario sujeto a cambios

 Segunda Vuelta

 Grupo Centro - Occidental A 

{| width="100%"
| valign=top width=60% align=left |

 Los horarios corresponden a la hora local de Venezuela (UTC−04:00)
Calendario sujeto a cambios

 Segunda Vuelta

 Grupo Centro - Occidental B 

{| width="100%"
| valign=top width=60% align=left |
{| align=center width=50% border=0 cellpadding="2" cellspacing="0" style="background: #FFFFFF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 89%; text-align: center;"
|- align=center bgcolor=#006699 style="color:white;"
!width=4%|
!width=56%|Equipo
!width=7%|JJ
!width=6%|JG
!width=6%|JE
!width=6%|JP
!width=7%|GF
!width=7%|GC
!width=7%|PTS
!width=7%|DG
|- bgcolor="#DDA0DD"
|1||style="text-align:left;"| CA Portuguesa || 00 || 0||0||0 || 00||00 ||00 || 0
|-
|2||style="text-align:left;"| Academia Emeritense FC || 00 || 0||0||0 || 00||00 ||00 || 0
|-
|3|| style="text-align:left;" | Deportivo Socopó || 00 || 0||0||0 || 00||00 ||00 || 0
|-
|4|| style="text-align:left;" | Deportivo Coromotano  || 00 || 0||0||0 || 00||00 ||00 || 0
|-
|5||style="text-align:left;"| Agua Dulce FC || 00 || 0||0||0 || 00||00 ||'''00 || 0
|}

 Los horarios corresponden a la hora local de Venezuela (UTC−04:00)
Calendario sujeto a cambios

 Segunda Vuelta

 Grupo Occidental A 

 Los horarios corresponden a la hora local de Venezuela (UTC−04:00)
Calendario sujeto a cambios

 Segunda Vuelta

 Grupo Occidental B 

|}

 Los horarios corresponden a la hora local de Venezuela (UTC−04:00)
Calendario sujeto a cambios

 Segunda VueltaDatos actualizados al: 4 de mayo (Jornada 1)

Pts = Puntos; PJ = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles anotados; GC = Goles recibidos; Dif = Diferencia de goles

 Liguilla 

La Liguilla se jugará cuando finalicen los dos Torneos, donde clasifican los primeros lugares de cada grupo y el mejor segundo lugar general (que sería obtenido de la división entre los partidos disputados y los puntos obtenidos) teniendo en consideración la suma de puntos en ambos Torneos Apertura y Clausura.

 Cuadrangular A 

 Resultados 
 Los horarios corresponden a la hora local de Venezuela (UTC−04:00)
<small>Calendario sujeto a cambios[] Prensa FVF</ref></small>

 Cuadrangular B 

 Resultados 
 Los horarios corresponden a la hora local de Venezuela (UTC−04:00)
<small>Calendario sujeto a cambios''[] Prensa FVF</ref></small>

Final

Véase también 
 Tercera División de Venezuela
 Primera División de Venezuela 2018
 Segunda División de Venezuela 2018
 Copa Venezuela 2018
 Liga Nacional Femenino 2018
 Superliga Femenino 2018
 Temporada 2018 del fútbol venezolano

Referencias

Enlaces externos 
 Federación Venezolana de Fútbol
 Fútbol Día a Día

Fútbol en Venezuela
Deporte en Venezuela en 2018
Fútbol en Venezuela en 2018
Campeonatos de la Tercera División de Venezuela